MALT est un sigle, qui peut signifier :
 mise à la terre, action de sécurité visant à assurer l'équipotentialité d'une ligne électrique avec la terre en prévenant ainsi les risques liés aux tensions induites ;
 .